Le Championnat de France de volley-ball Ligue A 2009-10 a opposé les seize meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Ligue A depuis 2009.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition 
Après une phase de classement par matches aller et retour, mettant aux prises toutes les équipes, les huit premières équipes sont qualifiées pour les play-offs et les trois dernières équipes sont rétrogradées en Ligue B.

Saison régulière

Records de la saison régulière

Classement 
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Si le match va jusqu'au tie-break (cinquième set), le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Leader au classement journée par journée

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|04/11/2009||align=left|Rennes-Ajaccio|| 3-0 ||25-21||25-18||25-15||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/10/2009||align=left|Saint-Quentin-Poitiers|| 0-3 || 22-25 || 19-25 || 20-25 ||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/10/2009||align=left|Paris-Montpellier|| 3-1 || 19-25 || 25-22 || 25-23 || 25-19 || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/10/2009||align=left|Toulouse-Narbonne|| 3-0 || 25-22 || 30-28 || 25-23 ||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/10/2009||align=left|Alès-Cannes|| 0-3 || 23-25 || 22-25 || 22-25 ||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/10/2009||align=left|Sète-Tourcoing|| 3-1 || 22-25 || 25-21 || 25-22 || 26-24 || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/10/2009||align=left|Beauvais-Tours|| 2-3 || 23-25 || 22-25 || 26-24 || 25-22 || 13-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/10/2009||align=left|Nice-Avignon|| 3-1 || 25-23 || 28-26 || 22-25 || 25-19 || 
|}

|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|17/10/2009||align=left|Ajaccio-Saint-Quentin|| 2-3 || 25-21 || 25-23 || 24-26 || 13-25 || 13-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|17/10/2009||align=left|Poitiers-Paris|| 1-3 || 21-25 || 19-25 || 25-17 || 17-25 || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|18/10/2009||align=left|Montpellier-Toulouse|| 1-3 || 25-21 || 23-25 || 17-25 || 16-25 || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|17/10/2009||align=left|Narbonne-Alès|| 0-3 || 16-25 || 21-25 || 21-25 ||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|17/10/2009||align=left|Cannes-Sète|| 2-3 || 23-25 || 25-15 || 27-29 || 25-18 || 11-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|17/10/2009||align=left|Tourcoing-Beauvais|| 3-2 || 25-18 || 19-25 || 25-20 || 20-25 || 15-12
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|17/10/2009||align=left|Tours-Nice|| 3-0 || 25-19 || 25-17 || 25-23 ||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|17/10/2009||align=left|Avignon-Rennes|| 1-3 || 17-25 || 28-26 || 13-25 || 15-25 || 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/10/2009||align=left|Paris-Ajaccio|| 3-0 || 25-19 || 25-15 || 25-22 ||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/10/2009||align=left|Toulouse-Poitiers|| 2-3 || 22-25 || 26-24 || 22-25 || 25-23 || 11-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/10/2009||align=left|Alès-Montpellier|| 2-3 || 25-18 || 25-14 || 26-28 || 23-25 || 9-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|24/10/2009||align=left|Sète-Narbonne|| 3-0 || 25-22 || 25-20 || 25-22 ||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/10/2009||align=left|Beauvais-Cannes|| 2-3 || 25-21 || 25-23 || 22-25 || 24-26 || 11-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/10/2009||align=left|Nice-Tourcoing|| 1-3 || 21-25 || 25-23 || 27-29 || 23-25 || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|24/10/2009||align=left|Saint-Quentin-Rennes|| 3-1 || 25-18 || 23-25 || 25-22 || 25-17 || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|24/10/2009||align=left|Tours-Avignon|| 3-0 || 25-11 || 25-17 || 25-16 ||  || 
|}

|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/10/2009||align=left|Ajaccio-Toulouse|| 2-3 || 18-25 || 25-20 || 20-25 || 25-18 || 20-22
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/10/2009||align=left|Poitiers-Alès|| 3-1 || 25-21 || 22-25 || 25-20 || 25-13 || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/10/2009||align=left|Montpellier-Sète|| 1-3 || 23-25 || 30-32 || 33-31 || 28-30 || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/10/2009||align=left|Narbonne-Beauvais|| 0-3 || 21-25 || 23-25 || 23-25 ||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/10/2009||align=left|Cannes-Nice|| 3-0 || 25-20 || 25-21 || 25-22 ||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/10/2009||align=left|Tourcoing-Tours|| 2-3 || 17-25 || 24-26 || 27-25 || 25-22 || 13-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/10/2009||align=left|Rennes-Paris|| 3-0 || 25-23 || 25-22 || 25-21 ||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/10/2009||align=left|Avignon-Saint-Quentin|| 0-3 || 19-25 || 27-29 || 20-25 ||  || 
|}

|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|31/10/2009||align=left|Alès-Ajaccio|| 3-0 || 25-22 || 25-23 || 25-13 ||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|31/10/2009||align=left|Sète-Poitiers|| 2-3 || 25-23 || 25-27 || 21-25 || 25-18 || 13-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|31/10/2009||align=left|Beauvais-Montpellier|| 2-3 || 20-25 || 25-18 || 25-19 || 21-25 || 13-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|30/10/2009||align=left|Nice-Narbonne|| 3-2 || 25-20 || 17-25 || 21-25 || 26-24 || 16-14
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|31/10/2009||align=left|Tours-Cannes|| 3-1 || 25-22 || 20-25 || 25-23 || 25-23 || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|01/11/2009||align=left|Toulouse-Rennes|| 3-2 || 23-25 || 22-25 || 25-14 || 25-22 || 15-9
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|31/10/2009||align=left|Paris-Saint-Quentin||3-0||25-22||25-23||25-18||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|31/10/2009||align=left|Tourcoing-Avignon|| 3-1 || 25-20 || 25-16 || 21-25 || 25-17 || 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|07/11/2009||align=left|Ajaccio-Sète|| 2-3 ||21-25||25-22||25-13||17-25||10-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/11/2009||align=left|Poitiers-Beauvais|| 3-2 ||24-26||25-16||25-22||22-25||15-12
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|17/11/2009||align=left|Montpellier-Nice|| 2-3 ||27-25||14-25||23-25||25-20||10-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|07/11/2009||align=left|Narbonne-Tours|| 2-3 ||19-25||25-19||25-17||24-26||12-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|07/11/2009||align=left|Cannes-Tourcoing|| 1-3 ||25-21||21-25||27-29||21-25||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|07/11/2009||align=left|Rennes-Alès|| 3-0 ||29-27||25-13||25-23|| || ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/11/2009||align=left|Saint-Quentin-Toulouse|| 3-0 ||25-13||25-23||25-18||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|07/11/2009||align=left|Avignon-Paris|| 1-3 ||23-25||15-25||25-19||20-25||
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/11/2009||align=left|Beauvais-Ajaccio|| 3-0 ||25-10||25-18||26-24||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10/11/2009||align=left|Nice-Poitiers|| 3-0 ||25-22||25-23||25-21||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/11/2009||align=left|Tours-Montpellier|| 3-0 ||25-22||25-12||25-21||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10/11/2009||align=left|Tourcoing-Narbonne|| 3-1 ||32-30||22-25||25-23||30-28|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/11/2009||align=left|Sète-Rennes|| 3-1 ||26-28||25-23||25-22||26-24|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|11/11/2009||align=left|Alès-Saint-Quentin|| 1-3 ||30-28||13-25||20-25||18-25||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/11/2009||align=left|Toulouse-Paris|| 0-3 ||21-25||19-25||23-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10/11/2009||align=left|Cannes-Avignon|| 3-0 ||25-18||25-22||25-20||  || 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|14/11/2009||align=left|Ajaccio-Nice|| 2-3 ||25-17||22-25||20-25||25-20||15-17
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|14/11/2009||align=left|Poitiers-Tours|| 3-0 ||25-21||25-23||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|14/11/2009||align=left|Montpellier-Tourcoing|| 2-3 ||29-27||22-25||25-20||24-26||12-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|14/11/2009||align=left|Narbonne-Cannes|| 1-3 ||21-25||18-25||25-21||17-25||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|14/11/2009||align=left|Rennes-Beauvais|| 0-3 ||19-25||20-25||15-25||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|14/11/2009||align=left|Saint-Quentin-Sète|| 1-3 ||24-26||25-19||18-25||23-25||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|14/11/2009||align=left|Paris-Alès|| 3-2 ||23-25||22-25||25-20||25-20||16-14
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|14/11/2009||align=left|Avignon-Toulouse|| 3-0 ||25-22||25-23||25-22||  || 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|28/11/2009||align=left|Tours-Ajaccio||3-0||25-10||25-20||25-20||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|19/01/2010||align=left|Tourcoing-Poitiers||3-0||25-17||26-24||29-27||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|28/11/2009||align=left|Cannes-Montpellier||3-1||28-26||25-20||25-16||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/11/2009||align=left|Nice-Rennes||1-3||17-25||25-16||19-25||19-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/11/2009||align=left|Beauvais-Saint-Quentin||1-3||25-22||19-25||23-25||24-26|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/11/2009||align=left|Sète-Paris||0-3||22-25||20-25||12-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|28/11/2009||align=left|Alès-Toulouse||0-3||23-25||21-25||16-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|28/11/2009||align=left|Narbonne-Avignon||3-0||25-20||25-21||25-21||  || 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/12/2009||align=left|Ajaccio-Tourcoing|| 0-3 ||21-25||22-25||19-25|| ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|05/12/2009||align=left|Poitiers-Cannes|| 3-1 ||25-21||23-25||29-27||25-18||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/12/2009||align=left|Montpellier-Narbonne|| 3-1 ||25-19||25-23||17-25||25-17||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/12/2009||align=left|Rennes-Tours|| 1-3 ||24-26||25-22||19-25||19-25||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/12/2009||align=left|Saint-Quentin-Nice|| 3-0 ||27-25||25-19||26-24|| ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|05/12/2009||align=left|Paris-Beauvais|| 1-3 ||27-25||22-25||21-25||22-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/12/2009||align=left|Toulouse-Sète||3-2||29-31||25-20||25-21||16-25||15-11
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|05/12/2009||align=left|Avignon-Alès||3-1||25-19||32-30||20-25||25-16|| 
|}

  
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|12/12/2009||align=left|Cannes-Ajaccio|| 3-0 ||25-19||25-18||25-20||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|12/12/2009||align=left|Narbonne-Poitiers|| 1-3 ||25-27||16-25||25-23||18-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/12/2009||align=left|Tourcoing-Rennes|| 3-1 ||25-21||26-24||22-25||25-23|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|22/12/2009||align=left|Tours-Saint-Quentin|| 3-1 ||17-25||25-17||25-12||25-15|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|11/12/2009||align=left|Nice-Paris|| 3-0 ||25-21||25-21||26-24||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|08/12/2009||align=left|Beauvais-Toulouse|| 3-0 ||25-20||25-21||25-22|| || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|11/12/2009||align=left|Sète-Alès|| 3-0 ||26-24||25-18||25-18||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|12/12/2009||align=left|Montpellier-Avignon|| 3-0 ||26-24||25-23||25-22||  || 
|}

  
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/12/2009||align=left|Ajaccio-Narbonne|| 3-0 ||25-15||25-23||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|19/12/2009||align=left|Poitiers-Montpellier|| 3-0 ||25-18||25-23||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|18/12/2009||align=left|Rennes-Cannes|| 0-3 ||23-25||26-28||19-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|18/12/2009||align=left|Saint-Quentin-Tourcoing|| 3-1 ||22-25||25-20||25-23||25-23|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|18/12/2009||align=left|Paris-Tours|| 1-3 ||22-25||25-22||22-25||22-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|01/12/2009||align=left|Toulouse-Nice|| 3-0 ||25-23||25-20||25-21|| || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/12/2009||align=left|Alès-Beauvais|| 0-3 ||23-25||17-25||22-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|19/12/2009||align=left|Avignon-Sète|| 3-2 ||29-27||22-25||25-23||13-25||12-15
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/12/2009||align=left|Montpellier-Ajaccio|| 3-0 ||25-22||25-17||28-26||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|22/12/2009||align=left|Narbonne-Rennes|| 2-3 ||25-21||19-25||19-25||25-17||12-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/01/2010||align=left|Cannes-Saint-Quentin|| 3-1 ||22-25||25-21||25-21||25-19|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/12/2009||align=left|Tourcoing-Paris|| 3-1 ||25-21||25-19||20-25||25-19|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/12/2009||align=left|Tours-Toulouse|| 3-0 ||26-24||25-21||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/12/2009||align=left|Nice-Alès|| 3-1 ||25-19||25-15||19-25||28-26|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|22/12/2009||align=left|Beauvais-Sète|| 1-3 ||32-30||18-25||16-25||21-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/12/2009||align=left|Poitiers-Avignon|| 3-2 ||24-26||25-17||20-25||25-23||18-16
|}

|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|03/01/2010||align=left|Ajaccio-Poitiers|| 1-3 ||18-25||14-25||26-24||23-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|03/01/2010||align=left|Rennes-Montpellier|| 3-0 ||25-20||25-21||25-12||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|03/01/2010||align=left|Saint-Quentin-Narbonne|| 3-0 ||28-26||25-23||25-18||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|03/01/2010||align=left|Paris-Cannes|| 0-3 ||19-25||20-25||20-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|03/01/2010||align=left|Toulouse-Tourcoing|| 3-0 ||25-19||29-27||25-22||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|03/01/2010||align=left|Alès-Tours|| 3-0 ||25-21||25-13||26-24||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|03/01/2010||align=left|Sète-Nice|| 3-1 ||25-21||25-20||23-25||25-14|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|03/01/2010||align=left|Avignon-Beauvais|| 1-3 ||25-16||20-25||20-25||20-25|| 
|}

| width=50% valign="top" |

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|09/01/2010||align=left|Rennes-Poitiers|| 3-2 ||21-25||25-21||26-24||22-25||11-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|09/01/2010||align=left|Saint-Quentin-Montpellier|| 3-1 ||21-25||25-15||25-18||25-21|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|08/01/2010||align=left|Paris-Narbonne|| 3-0 ||25-15||25-18||25-18||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|09/01/2010||align=left|Toulouse-Cannes|| 2-3 ||28-26||25-23||15-25||23-25||11-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|09/01/2010||align=left|Alès-Tourcoing|| 0-3 ||22-25||17-25||21-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|08/01/2010||align=left|Sète-Tours|| 0-3 ||23-25||21-25||22-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|09/01/2010||align=left|Beauvais-Nice|| 3-0 ||25-23||25-22||25-14||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|09/01/2010||align=left|Avignon-Ajaccio|| 3-2 ||25-27||20-25||25-20||25-23||15-12
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|16/01/2010||align=left|Ajaccio-Rennes|| 2-3 ||24-26||28-26||25-21||15-25||09-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|16/01/2010||align=left|Poitiers-Saint-Quentin|| 3-0 ||25-16||25-22||27-25||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|16/01/2010||align=left|Montpellier-Paris|| 3-1 ||18-25||25-19||25-22||25-22||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|16/01/2010||align=left|Narbonne-Toulouse|| 3-2 ||25-22||18-25||25-22||20-25||15-13
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|16/01/2010||align=left|Cannes-Alès|| 3-2 ||19-25||26-28||25-21||25-18||15-08
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|17/01/2010||align=left|Tourcoing-Sète|| 0-3 ||18-25||20-25||22-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|16/01/2010||align=left|Tours-Beauvais|| 3-2 ||25-21||17-25||25-16||21-25||15-11
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|16/01/2010||align=left|Avignon-Nice|| 3-1 ||21-25||25-15||25-19||25-17|| 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/01/2010||align=left|Saint-Quentin-Ajaccio|| 3-1 ||25-21||17-25||25-21||25-20|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/01/2010||align=left|Paris-Poitiers|| 1-3 ||22-25||24-26||27-25||21-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|20/01/2010||align=left|Toulouse-Montpellier|| 3-0 ||26-24||25-20||25-21||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/01/2010||align=left|Alès-Narbonne|| 1-3 ||25-22||22-25||20-25||17-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|22/01/2010||align=left|Sète-Cannes|| 3-2 ||21-25||25-23||25-21||20-25||15-07
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|22/01/2010||align=left|Beauvais-Tourcoing|| 3-1 ||23-25||25-23||26-24||32-30|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|22/01/2010||align=left|Nice-Tours|| 1-3 ||25-16||22-25||25-27||22-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/01/2010||align=left|Rennes-Avignon|| 3-0 ||31-29||25-23||26-24||  || 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30/01/2010||align=left|Ajaccio-Paris|| 1-3 ||14-25||25-23||21-25||21-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|30/01/2010||align=left|Poitiers-Toulouse|| 2-3 ||25-22||25-17||25-27||22-25||12-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30/01/2010||align=left|Montpellier-Alès|| 3-2 ||25-20||24-26||25-18||22-25||15-12
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|29/01/2010||align=left|Narbonne-Sète|| 1-3 ||17-25||26-24||17-25||23-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30/01/2010||align=left|Cannes-Beauvais|| 3-2 ||22-25||22-25||25-20||25-23||15-09
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|30/01/2010||align=left|Tourcoing-Nice|| 3-0 ||25-11||25-21||25-18||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30/01/2010||align=left|Rennes-Saint-Quentin|| 2-3 ||23-25||25-17||25-22||20-25||17-19
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|31/01/2010||align=left|Avignon-Tours|| 0-3 ||24-26||21-25||19-25||  || 
|}

|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/02/2010||align=left|Toulouse-Ajaccio|| 3-1 ||25-20||25-18||25-27||25-22|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/02/2010||align=left|Alès-Poitiers|| 0-3 ||16-25||22-25||20-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/02/2010||align=left|Sète-Montpellier|| 3-0 ||25-19||25-12||25-19||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/02/2010||align=left|Beauvais-Narbonne|| 3-0 ||25-22||25-16||25-21||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/02/2010||align=left|Nice-Cannes|| 1-3 ||25-27||25-16||15-25||22-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/02/2010||align=left|Tours-Tourcoing|| 3-0 ||25-19||25-21||26-24|||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/02/2010||align=left|Paris-Rennes|| 3-1 ||25-17||25-23||24-26||25-22|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/02/2010||align=left|Saint-Quentin-Avignon|| 3-1 ||28-26||25-23||21-25||25-17|| 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/02/2010||align=left|Ajaccio-Alès|| 3-1 ||23-25||25-22||25-16||25-19|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/02/2010||align=left|Poitiers-Sète|| 0-3 ||22-25||22-25||18-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/02/2010||align=left|Montpellier-Beauvais|| 3-2 ||25-22||20-25||25-20||19-25||15-09
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/02/2010||align=left|Narbonne-Nice|| 0-3 ||23-25||21-25||22-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/02/2010||align=left|Cannes-Tours|| 3-2 ||25-23||21-25||28-26||21-25||19-17
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|12/02/2010||align=left|Rennes-Toulouse|| 3-1 ||16-25||25-22||25-21||25-18|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/02/2010||align=left|Saint-Quentin-Paris|| 3-0 ||30-28||25-23||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/02/2010||align=left|Avignon-Tourcoing|| 1-3 ||25-20||20-25||24-26||20-25|| 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/02/2010||align=left|Sète-Ajaccio|| 3-0 ||25-11||25-18||25-19||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20/02/2010||align=left|Beauvais-Poitiers|| 2-3 ||25-23||26-24||23-25||20-25||10-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/02/2010||align=left|Nice-Montpellier|| 3-0 ||25-20||25-21||25-20||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|19/02/2010||align=left|Tours-Narbonne|| 3-0 ||25-16||25-21||25-21||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/02/2010||align=left|Tourcoing-Cannes|| 3-1 ||20-25||25-20||25-17||25-22|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20/02/2010||align=left|Alès-Rennes|| 3-2 ||22-25||16-25||26-24||25-23||15-07
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/02/2010||align=left|Toulouse-Saint-Quentin|| 3-0 ||32-30||26-24||25-21||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20/02/2010||align=left|Paris-Avignon|| 3-2 ||24-26||25-22||17-25||25-23||15-10
|}

|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/02/2010||align=left|Ajaccio-Beauvais|| 1-3 ||22-25||30-28||18-25||20-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/02/2010||align=left|Poitiers-Nice|| 3-0 ||25-20||25-17||25-21||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/02/2010||align=left|Montpellier-Tours|| 1-3 ||25-22||16-25||23-25||21-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/02/2010||align=left|Narbonne-Tourcoing|| 2-3 ||16-25||17-25||25-19||25-19||08-15
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/02/2010||align=left|Rennes-Sète|| 0-3 ||23-25||21-25||19-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/02/2010||align=left|Saint-Quentin-Alès|| 3-0 ||25-15||25-19||27-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/02/2010||align=left|Paris-Toulouse|| 3-0 ||25-23||25-15||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/02/2010||align=left|Avignon-Cannes|| 3-1 ||14-25||25-17||25-23||25-23|| 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/03/2010||align=left|Nice-Ajaccio|| 1-3 ||25-20||19-25||21-25||22-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/03/2010||align=left|Tours-Poitiers|| 3-0 ||28-26||25-16||25-19||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|07/03/2010||align=left|Tourcoing-Montpellier|| 0-3 ||24-26||15-25||21-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/03/2010||align=left|Cannes-Narbonne|| 3-1 ||25-18||22-25||26-24||25-17|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|05/03/2010||align=left|Beauvais-Rennes|| 3-2 ||25-21||21-25||23-25||25-22||15-11
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/03/2010||align=left|Sète-Saint-Quentin|| 3-1 ||25-22||23-25||25-18||25-15|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/03/2010||align=left|Alès-Paris|| 3-2 ||25-19||25-15||15-25||21-25||16-14
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|05/03/2010||align=left|Toulouse-Avignon|| 2-3 ||25-15||25-21||23-25||20-25||12-15
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/03/2010||align=left|Ajaccio-Tours|| 0-3 ||25-27||23-25||22-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|12/03/2010||align=left|Poitiers-Tourcoing|| 3-2 ||25-23||20-25||17-25||25-21||20-18
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/03/2010||align=left|Montpellier-Cannes|| 3-2 ||19-25||14-25||25-22||25-18||15-09
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/03/2010||align=left|Rennes-Nice|| 3-2 ||22-25||25-10||22-25||25-23||15-11
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|13/03/2010||align=left|Saint-Quentin-Beauvais|| 3-1 ||27-25||25-15||19-25||25-20|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/03/2010||align=left|Paris-Sète|| 1-3 ||20-25||19-25||25-21||22-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|12/03/2010||align=left|Toulouse-Alès|| 3-2 ||20-25||25-16||23-25||25-22||15-10
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|13/03/2010||align=left|Avignon-Narbonne|| 3-2 ||37-39||23-25||25-23||25-14||15-08
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/03/2010||align=left|Tourcoing-Ajaccio|| 0-3 ||25-27||15-25||20-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20/03/2010||align=left|Cannes-Poitiers|| 3-0 ||27-25||28-26||25-17||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|20/03/2010||align=left|Narbonne-Montpellier|| 3-1 ||25-22||24-26||25-19||33-31|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20/03/2010||align=left|Tours-Rennes|| 3-1 ||20-25||25-17||25-19||25-22|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|19/03/2010||align=left|Nice-Saint-Quentin|| 0-3 ||20-25||20-25||20-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|19/03/2010||align=left|Beauvais-Paris|| 3-2 ||25-21||20-25||25-19||24-26||15-10
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|20/03/2010||align=left|Sète-Toulouse|| 3-2 ||25-18||23-25||25-16||22-25||17-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|20/03/2010||align=left|Alès-Avignon|| 3-2 ||28-26||20-25||25-19||23-25||16-14
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/03/2010||align=left|Ajaccio-Cannes|| 2-3 ||25-22||20-25||16-25||25-17||13-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/03/2010||align=left|Poitiers-Narbonne|| 3-0 ||25-19||25-16||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/03/2010||align=left|Rennes-Tourcoing|| 3-1 ||25-18||25-21||19-25||27-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/03/2010||align=left|Saint-Quentin-Tours|| 1-3 ||25-23||19-25||18-25||23-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/03/2010||align=left|Paris-Nice|| 0-3 ||15-25||20-25||19-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/03/2010||align=left|Toulouse-Beauvais|| 1-3 ||22-25||23-25||25-21||21-25|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|23/03/2010||align=left|Alès-Sète|| 1-3 ||18-25||25-21||23-25||19-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|23/03/2010||align=left|Avignon-Montpellier|| 1-3 ||20-25||25-17||29-31||19-25|| 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/03/2010||align=left|Narbonne-Ajaccio|| 2-3 ||22-25||25-22||15-25||25-22||11-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/03/2010||align=left|Montpellier-Poitiers|| 3-2 ||25-19||25-16||23-25||20-25||15-13
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/03/2010||align=left|Cannes-Rennes|| 2-3 ||25-17||25-17||21-25||28-30||07-15
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/03/2010||align=left|Tourcoing-Saint-Quentin|| 3-2 ||19-25||22-25||25-22||25-08||15-10
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|27/03/2010||align=left|Tours-Paris|| 3-0 ||25-21||25-22||25-21||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|26/03/2010||align=left|Nice-Toulouse|| 3-0 ||25-20||25-22||27-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|02/03/2010||align=left|Beauvais-Alès|| 3-0 ||25-21||25-19||25-23||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|27/03/2010||align=left|Sète-Avignon|| 3-1 ||22-25||25-18||25-17||25-22|| 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/04/2010||align=left|Ajaccio-Montpellier|| 3-0 ||25-21||25-22||25-16||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/04/2010||align=left|Rennes-Narbonne|| 3-0 ||25-22||25-19||25-22||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/04/2010||align=left|Saint-Quentin-Cannes|| 0-3 ||22-25||20-25||23-25||  || 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/04/2010||align=left|Paris-Tourcoing|| 3-1 ||16-25||25-17||25-19||25-17|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/04/2010||align=left|Toulouse-Tours|| 1-3 ||22-25||22-25||25-21||21-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/04/2010||align=left|Alès-Nice|| 0-3 ||23-25||23-25||20-25||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|06/04/2010||align=left|Sète-Beauvais|| 3-1 ||22-25||25-18||25-18||25-15|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|06/04/2010||align=left|Avignon-Poitiers|| 1-3 ||21-25||30-28||15-25||12-25|| 
|}

 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/04/2010||align=left|Poitiers-Ajaccio|| 3-1 ||22-25||25-22||25-20||25-22|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10/04/2010||align=left|Montpellier-Rennes|| 3-2 ||25-13||20-25||29-27||26-28||15-07
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/04/2010||align=left|Narbonne-Saint-Quentin|| 3-2 ||16-25||25-22||27-25||25-27||15-13
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10/04/2010||align=left|Cannes-Paris|| 3-0 ||26-24||25-22||25-22||  || 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/04/2010||align=left|Tourcoing-Toulouse|| 1-3 ||13-25||25-16||23-25||19-25|| 
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10/04/2010||align=left|Tours-Alès|| 3-1 ||25-23||19-25||25-18||25-18|| 
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|10/04/2010||align=left|Nice-Sète|| 3-2 ||25-19||22-25||22-25||26-24||15-13
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|10/04/2010||align=left|Beauvais-Avignon|| 3-1 ||25-20||25-23||22-25||25-19|| 
|}
|}

Play-offs 
Les play-offs concernent les équipes classées de 1 à 8 à l'issue de la saison régulière. Ces huit clubs se rencontrent lors de quarts de finale croisés en fonction du classement des équipes : 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6 et 4 contre 5. Les demi-finales sont également croisées et suivent le schéma suivant : (1 contre 8) contre (4 contre 5) et (2 contre 7) contre (3 contre 6). Enfin la finale met aux prises les vainqueurs des demi-finales.

À chaque niveau de compétition les séries se disputent au meilleur des trois matches (nécessité de deux victoires pour se qualifier). Les matches aller se disputent toujours sur le terrain du mieux classé.

Tableau

Résultats

Distinctions individuelles 
MVP :  David Konečný (Tours Volley-Ball)
Meilleur marqueur :  Pavel Bartík (Beauvais OUC)
Meilleur passeur :  Benjamin Toniutti (Arago de Sète)
Meilleur réceptionneur :  Florian Kilama (Beauvais OUC)
Révélations :  Benjamin Toniutti (Arago de Sète) et  Earvin N'Gapeth (Tours Volley-Ball)

Bilan de la saison

Voir aussi 
 Ligue B 2009-2010
 Nationale 1 2009-2010

Liens externes 
 Résultats sur le site de la LNV

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball M1
Championnat M1